De las casas peut faire référence à :

Patronyme 

 Bartolomé de las Casas, (1484-1566) membre espagnol de l'ordre dominicain, missionnaire, écrivain et historien ;
 Francisco de las Casas (1461-1536), conquistador espagnol ;
 Ignacio de las Casas (1550-1608), jésuite espagnol morisque ;
 Luis de las Casas y Arragorri (1745-1800), gouverneur-général espagnol de Cuba ;
 Mario de las Casas (1901-2002), joueur international péruvien de football ;
 Manuel de las Casas (1940-2014), architecte espagnol ;

Toponyme 

 San Cristóbal de Las Casas,  ville du Chiapas, au Mexique ;

Patronyme espagnol